'Juan Paleólogo puede referirse a los siguientes personajes bizantinos:
Juan Paleólogo (1225-1274), hijo de Miguel VIII Paleólogo.
Juan Paleólogo (hijo de Andrónico II) (1286-1307), gobernador de Tesalónica.
Juan Paleólogo (César) (1288-1326), hijo de Constantino Paleólogo, gobernador de Tesalónica.